Cott:
 Georg Oswald Cott (de)
 Ioan Cott
 Laurence van Cott Niven
 Lia Rodica Cott